Orion se poate referi la:

Orion (în greaca veche Ὠρίων sau Ὠαρίων / Ôríôn) este un vânător uriaș din mitologia greacă. Numele său este purtat de:
 Orion, constelație în emisfera nordică
 Nebuloasa Orion, nebuloasă de reflexie formată din două obiecte Messier: M42 și M43;
 Centura lui Orion, un asterism din constelația Orion;
 Sabia lui Orion, un asterism din constelația Orion;
 The Orion, clădire care se află în New York City;
 Orion, formație românească de muzică rock, înființată în 1984;
 Orion, navă spațială americană dezvoltată de NASA;
 Orion - supliment SF al caietului-program al Teatrului Liric Craiova.

Paronim
 Oreion, parotidită epidemică sau infecție urliană

Vezi și 
 Destinația: Orion, al 46-lea episod (sezonul 5, episodul 4) al serialului de televiziune Extratereștri antici (Ancient Aliens);
 Master of Orion, joc video 4x de strategie pe ture dezvoltat de MicroProse pentru MS-DOS și Mac OS;
 Orion va răsări, roman science fiction scris de Poul Anderson.

Note